Haberleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schmidl-Haberleitner (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Rudolf Haberleitner (* 1945), österreichischer Manager